Allen Drain ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Allen Drain (Snake River), Fluss in Idaho
 Allen Drain (North Branch Pentwater River), Fluss im Oceana County in Michigan
 Allen Drain (Wayne County), Fluss im Wayne County in Michigan